Сеиба Моча има више значења:

 Сеиба Моча (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сеиба Моча (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику